Noe je lahko: 
 Noe, svetopisemski očak
 Noe, 71. sura v Koranu
 Noe, priimek več znanih ljudi